Imię i nazwisko John Davies nosiło lub nosi kilka znanych osób, m.in.:
 Sir John Davies (1569–1626) – poeta angielski
 John Davies (1916–1979) – brytyjski przedsiębiorca i polityk
 John Davies (1929–2020) – australijski pływak, mistrz olimpijski
 John Davies (1938–2003) – nowozelandzki lekkoatleta, prezydent Komitetu Olimpijskiego Nowej Zelandii
 John Davies (ur. 1949) – angielski lekkoatleta, średniodystansowiec
 John Davies (ur. 1952) – walijski lekkoatleta, długodystansowiec